Gunnar Andersson, švedski hokejist, * 18. november 1944, Švedska.

Andersson je vso kariero igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno petnajst zaporednih sezon, v katerih je osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1968/69, 1972/73, 1973/74 in 1974/75. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj. Skupno je odigral 36 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 3
| 4
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 6
| 4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 22
| 2
| 5
| 7
| +30
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 23
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 303
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF